2 miejscowości w Polsce: 
 Zbrachlin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec 
 Zbrachlin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz

Zobacz też: Nowy Zbrachlin, Stary Zbrachlin